Чакыр ():

 Чакыр, Аслы (род. 1985) — турецкая легкоатлетка.
 Чакыр, Билал Омер (род. 1990) — турецкий кёрлингист и тренер.
 Чакыр, Дениз (род. 1982) — турецкая театральная и киноактриса, модель.
 Чакыр, Джюнейт (род. 1976) — турецкий футбольный арбитр международной категории.
 Чакыр, Кадир (род. 1990) — турецкий кёрлингист.
 Чакыр, Олджай (род. 1993) — турецкая баскетболистка, выступающая в амплуа разыгрывающего защитника.
 Чакыр — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.

См. также 
 Чакир
 Чакыров
 Чакырский наслег